Héctor Aguilar puede referirse a las siguientes personas:

Héctor Aguilar (actor), actor chileno.
Héctor Aguilar Camín, periodista y escritor mexicano.
Héctor Aguilar (ciclista), ciclista uruguayo.